Slag bij Gaza (312 v.Chr.)
 Slag bij Gaza (1239)
 Slag bij Gaza (1917)